Amerikai Egyesült Államok
 Shelton (Connecticut)
 Shelton (Washington)

 Egyesült Királyság
 Shelton (North Bedfordshire)
 Shelton (Nottinghamshire)
 Shelton (Shropshire)
 Shelton (Stoke-on-Trent)

Egyéb
 Shelton, családnév
 Shelton, keresztnév
 5953 Shelton, aszteroida